Ан-Ну’ман — мужское имя арабского происхождения. 
Известные носители

 ан-Нуман I ибн аль-Харит — царь гассанидов (327—342).
 ан-Нуман II ибн аль-Мунзир — царь гассанидов (361—362).
 ан-Нуман III ибн Амр ибн аль-Мунзир — царь гассанидов (391—418).
 ан-Нуман I ибн Имру-ль-Кайс — царь лахмидов (ок. 400—418).
 ан-Нуман IV ибн аль-Айхам — царь гассанидов (434—455).
 ан-Нуман II ибн аль-Асуад — царь лахмидов (ок. 499—503).
 ан-Нуман III ибн аль-Мунзир — царь лахмидов (580—602).
 ан-Нуман VI ибн аль-Мунзир — царь гассанидов (581—583).
 ан-Нуман VII ибн аль-Харит Абу Кираб — царь гассанидов (с 583).
 ан-Нуман ибн Мукрин (ум. в 641) — сподвижник пророка Мухаммеда.
 Абу Ханифа ан-Нуман (699—767) — великий исламский богослов, факих и мухаддис, основатель и эпоним одной из четырёх суннитских правоведческих школ — ханафитского мазхаба.
 Ахмед Мухаммед Нуман (1909—1996) — йеменский политический и государственный деятель.
 Нуман Али Хан (род. 1978) — пакистано-американский исламский проповедник.